Csehország
 Kočín, község az Észak-plzeňi járásban
 Szlovákia
 Köcsény (szlovákul Kočín) Köcsény-Lancsár község része a Nagyszombati kerület Pöstyéni járásában